Styled to Rock peut faire référence à :
 Styled to Rock, émission de téléréalité britannique sur le thème de la mode, diffusée depuis 2012 sur Sky Living ; 
 Styled to Rock, émission de téléréalité américaine, adaptation de la précédente, diffusée depuis 2013 sur Bravo.